Teuchira ist

 der Name eines Titularbistums der römisch-katholischen Kirche, siehe Titularbistum Teuchira

Siehe auch:
 Taucheira (auch Teuchira oder Tocra), antike griechische Hafenstadt in der Kyrenaika, im heutigen Libyen